Blanzac, ancienne commune française de la Charente intégrée à Blanzac-Porcheresse en 1972.
 Blanzac, commune française de la Haute-Loire
 Blanzac, commune française de la Haute-Vienne

Voir aussi 
Blanzac-lès-Matha, commune française de la Charente-Maritime
Blanzac-Porcheresse, ancienne commune française de la Charente intégrée à la commune nouvelle de Coteaux du Blanzacais en 2017.